Chaoyang Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chaoyang Qu (härad i Kina, Guangdong), 
 Chaoyang Qu (härad i Kina, Peking), 
 Chaoyang Qu (härad i Kina, Jilin), Changchun Shi, 

Robotskapade Kinaförgreningar